Alligator Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Run (Banks Lake), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Alligator Run (Little Pee Dee River), Fluss im Bundesstaat South Carolina